Zwierciadło życia tyt. oryg. Imitation of Life – amerykański film z 1959 roku
 Imitacja życia tyt. oryg.  Imitation of Life – amerykański film z 1934 roku